Clarke County kan henvise til:

 steder
 en af 4 counties i USA:
 Clarke County, Alabama
 Clarke County, Georgia
 Clarke County, Iowa
 Clarke County, Mississippi
 Clarke County, Virginia
 Clarke County, New South Wales, i Australien

Clarke County er også officiel navn for Clark County, Washington fra 1849 indtil 1925, hvor stavningen blev ændret.

 skibe
 USS Clarke County (LST-601), en US-Navy landsgangsskib

Se også 
 Clark County (flertydig)